Pie XII (1876-1958), né Eugenio Pacelli, pape de 1939 à 1958.
Le stade Pie XII est un stade multi-fonction situé à Albano Laziale, en Italie
Le parc Pie-XII est un parc public de Montréal, où se situe l'entrée de la caverne de Saint-Léonard.